A 434-es jelzésű autóbusz a budapesti agglomerációban közlekedő helyközi járat, a budapesti Stadion autóbusz-pályaudvart és Bujákot köti össze.

Megállóhelyei

! Sorszám (↓)
! Megállóhely
! Sorszám (↑)
! Átszállási kapcsolatok
|-
|0|| végállomás||27
|align=left|
|-
|1|| Budapest, Kacsóh Pongrác út||26
|align=left|
|-
|2|| Budapest, Szerencs utca||25
|align=left|
|-bgcolor=DFDFDF
|colspan=6|Budapest közigazgatási határa
|-
|3|| Bag, Dózsa György út 8.||24
|align=left|
|-
|4|| Bagi elágazás||23
|align=left|
|-
|5|| Aszód, Kossuth Lajos utca 2.||22
|align=left|
|-
|6|| Aszód, vasútállomás bejárati út||21
|align=left|
|-
|7|| Aszód, Arany János utca||20
|align=left|
|-
|8|| Aszód, Falujárók útja 19.||19
|align=left|
|-
|9|| Kartal, 2-es km kő||18
|align=left|
|-
|10|| Kartal, Bartók Béla út||17
|align=left|
|-
|11|| Kartal, orvosi rendelő||16
|align=left|
|-
|12|| Kartal, posta||15
|align=left|
|-
|13|| Kartal, Szőlő utca||14
|align=left|
|-
|14|| Kartal, autóbusz-forduló||13
|align=left|
|-
|15|| Verseg, kállói elágazás||12
|align=left|
|-bgcolor=DFDFDF
|colspan=5|Verseg, községháza megállóból napi 1 járat indul Buják felé. A budapesti buszok nem érintik.
|-bgcolor=DFDFDF
|*|| Verseg, községháza||∫
|align=left|
|-
|16|| Verseg, Kökényesi út 4.||11
|align=left|
|-
|17|| Héhalom, községháza||10
|align=left|
|-
|18|| Héhalom, egyházasdengelegi elágazás||9
|align=left|
|-
|19|| Pajtapuszta, Tsz. major||8
|align=left|
|-
|20|| Palotás, Templom tér||7
|align=left|
|-
|21|| Kisbágyon, autóbusz-váróterem||6
|align=left|
|-
|22|| Kisbágyon, bujáki elágazás||5
|align=left|
|-
|23|| Hényelpuszta||4
|align=left|
|-
|24|| Buják, fűrészüzem||3
|align=left|
|-
|25|| Buják, Újtelep||2
|align=left|
|-
|26|| Buják, Cserhátgyöngye||1
|align=left|
|-
|27|| Buják, iskolavégállomás||0
|align=left|
|}

Források
 

Volánbusz
Budapest környéki autóbuszvonalak
Aszód autóbuszvonalai
Budapest XIV. kerületének közlekedése
Budapest XV. kerületének közlekedése
Bag